Новосёлова или Новоселова — женская форма русской фамилии, и топоним.

 Топоним 
 Новоселова — деревня в Нукутском районе Иркутской области.
 Новосёлова — деревня в Усть-Кутском районе Иркутской области.
 Новоселова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Новоселова — деревня в Юрлинском районе Пермского края, Усть-Зулинское сельское поселение.
 Новоселова — деревня в Юрлинском районе Пермского края, Юрлинское сельское поселение.
 Новоселова — деревня в Алапаевском районе Свердловской области.
 Новоселова — деревня в Верхотурском районе Свердловской области, упразднена в 2001 году.
 Новоселова — деревня в Туринском районе Свердловской области.
 Новоселова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

 Фамилия 
Женский форма русской фамилии :
 Новосёлова, Александра Васильевна (1900—1986) — советский химик-неорганик.
 Новосёлова, Анастасия Вячеславовна (род. 1990) — российская гандболистка.
 Новоселова, Анна Сергеевна — учёный-селикционер
 Новосёлова, Людмила Александровна (род. 1961) — председатель Суда по интеллектуальным правам.
 Новосёлова, Нина Андреевна (род. 1927) — советский офтальмолог и офтальмонейрокибернетик.
 Новосёлова, Нина Владимировна (1936—2022) — советская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Большого театра (1967—1988), заслуженная артистка РСФСР (1988).
 Новосёлова, Ольга Борисовна (род. 1978) — российская боксёрша.
 Новосёлова, Светлана Леонидовна (1933—2005) — советский психолог.